Buritisense – abitanti di Buritis (Minas Gerais)
Buritisense – abitanti di Buritis (Rondônia)